Malone může být:

příjmení
 Dion Malone (* 1989) – surinamský fotbalový obránce
 Jena Malone (* 1984) – americká herečka
 Joe Malone (1890–1969) – kanadský hokejista
 Karl Malone (* 1963) – americký basketbalista
 Marcus Malone – americký hudebník
 Moses Malone (1955–2015) – americký basketbalista
 Post Malone (* 1995) – americký rapper, zpěvák, kytarista a hudební producent
 Richie Malone (* 1986) – irský rockový hudebník
 Ryan Malone (* 1979) – americký hokejový útočník

místopisné jméno
 Malone (Florida) – město na Floridě
 Malone (Kentucky) – vesnice v Kentucky
 Malone (New York) – město v New Yorku
 Malone (Texas) – město v Texasu